Mikronezija je lahko:
 Mikronezija - regija sveta v Tihem oceanu
 Zvezne države Mikronezije - zvezna država v mikronezijski regiji